John Lester Hubbard Chafee – politico statunitense
 Lincoln Chafee – politico statunitense
 Louisa Chafee – velista statunitense